Alexios IV. ist der Name folgender Personen:

*Alexios IV. (Byzanz) (1182–1204), byzantinischer Kaiser
Alexios IV. (Trapezunt) (1382–1429), Kaiser von Trapezunt